Antoine Morand (né le  à Mercier, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2015, il commence sa carrière avec les Titan d'Acadie-Bathurst dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2017 dans la Ligue nationale de hockey par les Ducks d'Anaheim en , en . Il passe professionnel avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey en 2019.

Le , il est échangé avec un choix conditionnel au septième tour du repêchage 2023 au Lightning de Tampa Bay en retour d'Aleksandr Volkov.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014 ||  Grenadiers du Lac St-Louis Bntm AAA|| () ||27 ||17 ||20 ||37 ||30 ||6 ||4 ||4 ||8 ||8
|-
|2013-2014 || Grenadiers du Lac St-Louis  Espoir || () ||4 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2014-2015 || Grenadiers de Châteauguay || Midget AAA ||41 ||18 ||37 ||55 ||34 ||16 ||12 ||18 ||30 ||16
|-
|2014-2015 || Grenadiers de Châteauguay || Coupe Telus ||7 ||2 ||9 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||48 ||14 ||36 ||50 ||37 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2016-2017 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||67 ||28 ||46 ||74 ||52 ||11 ||2 ||10 ||12 ||8
|-
|2017-2018 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||66 ||26 ||50 ||76 ||57 ||20 ||8 ||11 ||19 ||18
|-
|2018-2019 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||62 ||22 ||48 ||70 ||40 ||23 ||5 ||10 ||15 ||10
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||54 ||5 ||11 ||16 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 21|| 1|| 5|| 6|| 12|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH || 19 || 5 || 7 || 12 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH || 44 || 4 || 6 || 10 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH || 14 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || SaiPa || Liiga || || || || || ||

Trophées et distinctions

Coupe Telus 

 Il remporte la médaille d'argent avec les Grenadiers de Châteauguay en 2014-2015.

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
  
 Il est nommé dans l'équipe d'étoile des recrue en 2015-2016.
  
 Il remporte la Coupe du président avec le Titan d'Acadie-Bathurst en 2017-2018.

 Il remporte la Coupe Memorial le Titan d'Acadie-Bathurst en 2017-2018.

Références 

Naissance en février 1999
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Barracuda de San José
Joueur du SaiPa Lappeenranta